Баранка дел Мамеј има више значења:

 Баранка дел Мамеј (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Баранка дел Мамеј (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику